Le Grand Prix moto de Catalogne 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du 12 au  sur le Circuit de Catalogne devant 97 200 spectateurs le dimanche.

C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2015
Sport en Espagne en 2015
Sport en juin 2015
Cata